Кри́стоф Шу́берт (; ) — немецкий хоккеист, защитник.

На драфте НХЛ 2001 года был выбран в 4 раунде под общим 127 номером клубом «Оттава Сенаторз».

Статистика 

Хоккеисты Германии
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Ландсхут»
Игроки «Бингемтон Сенаторз»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки ХК «Гамбург Фризерс»
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года